Ville eller Villé kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Villé, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Ville, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Ville-au-Montois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Ville-au-Val, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Ville-d'Avray, departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France, 
 Ville-devant-Belrain, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ville-devant-Chaumont, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ville-di-Paraso, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 Ville-di-Pietrabugno, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 Ville-Dommange, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Ville-du-Pont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ville-en-Blaisois, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Ville-en-Sallaz, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ville-en-Selve, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Ville-en-Tardenois, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Ville-en-Vermois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Ville-en-Woëvre, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ville-Houdlémont, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Ville-la-Grand, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ville-Langy, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Ville-le-Marclet, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Ville-Saint-Jacques, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Ville-Savoye, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Ville-sous-Anjou, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ville-sous-la-Ferté, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Ancre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Ville-sur-Arce, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Cousances, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Illon, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Jarnioux, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ville-sur-Lumes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Retourne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Saulx, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Terre, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Tourbe, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Ville-sur-Yron, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Italien 

 Ville (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Ville (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 

Robotskapade Italienförgreningar